G3 (o G-3) puede referirse a:

 El G-3 o Grupo de los Tres; nombre dado a los integrantes del Tratado de Libre Comercio entre Colombia,  México y Venezuela entre 1995 y 2006.
G3 revista científica
 El G-3, grupo formado por los tres países más ricos y poderosos de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia.
 G-3, banda peruana de punk de los años 80.
 El G-3 o R-8''; proyecto de misil soviético de alcance medio.
 G3, código IATA de la aerolínea brasileña Gol Transportes Aéreos.
 El PowerPC G3, procesador de computadora Mac, de Apple.
 Oficina G3, banda brasileña de rock cristiano.
 La gira musical G3, evento anual de música en vivo creado por Joe Satriani en 1996, en el cual participan tres guitarristas selectos de la generación.
 El Heckler & Koch G3, fusil de combate calibre 7,62 mm.
 Gcubo''', asociación española de usuarios de software libre.